El término Reales Fábricas de Artillería se refiere a alguna de las varias instalaciones fabriles de carácter militar que existieron en España destinadas a la fundición de cañones:

Real Fábrica de Artillería de La Cavada, en Cantabria.
Real Fábrica de Artillería de Sevilla, en Andalucía.
Real Fábrica de Artillería de Jimena de la Frontera, en Andalucía.